Шенгер (Шенгёр) - фамилия и топоним, может означать:

Фамилия 
 Шенгер, Йоганн Генрих (1771—1826) — немецкий мистик.
 Шенгер, Юрий Евгеньевич (1904—1974) — советский учёный-экономист.

 Шенгёр, Али Мехмет Джелаль (род. 1955) — турецкий геолог.

Топоним 
 Шенгер — село в Рыскуловском районе Жамбылской области Казахстана.

См. также 
 Шенген
 Шёнгерр